Сентенарио има више значења:

 Сентенарио (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сентенарио (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сентенарио, Сан Дијего (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сентенарио (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сентенарио (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сентенарио (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сентенарио, Иполито Лопез Гереро (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику